Röhle ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Röhle, deutsche Schwimmerin und Paralympionidin, siehe Daniela Schulte
 Heinz Röhle (* 1951), deutscher Professor für Waldwachstums- und Holzmesskunde
 Herbert Röhle († 2008), deutscher Handballspieler
 Oskar Röhle, deutscher Architekt, siehe Rose & Röhle
 Paul Röhle (1885–1958), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Röhle (* 1957), deutscher Wasserballspieler und -trainer